или джей-поп — японская популярная музыка, сокр. от англ. «Japanese pop». В особых случаях термин «J-pop» употребляют музыканты для своей музыки, приближенной к року, но для неё обычно используется термин J-rock. Из-за этого некоторые рок-исполнители (не тяжёлых направлений) из Японии могут упоминать в своем творчестве к J-pop.

Термин 
Термин J-pop был придуман FM-радиостанцией J-Wave для того, чтобы выделить японскую поп-музыку от остальной мировой поп-сцены. Термин часто используют в Японии для описания различных музыкальных стилей, включая поп, рэп, соул и танцевальную музыку. Исполнители J-pop — популярные музыканты, а также сэйю — артисты, озвучивающие героев в аниме.

Раньше в Японии всю популярную музыку в западном стиле называли «каёкёку», но к началу 1990-х годов ситуация в японской музыке стала напоминать ту, что сложилась в Америке и в Европе — все жанры раздробились, смешались и запутались. Все старые категории японской музыки либо потеряли смысл, либо стали означать что-то другое, а термин «каёкёку» продолжал использоваться практически только для певцов-«идолов». Тогда японские музыкальные магазины для простоты и удобства покупателей решили категоризировать всю современную японскую поп-музыку как «J-pop», а сборники баллад в стиле энка стали называть «каёкёку». В настоящее время магазины обычно делят поп музыку на три полки: J-pop (японская поп-музыка), западная поп-музыка и энка (старомодная японская баллада). То, что раньше называлось каёкёку, теперь в зависимости от стиля относят либо к J-pop, либо к энке.

История 
J-pop как явление уходит корнями в джазовую музыку, которая стала популярной в течение раннего периода Сёва. Джаз принёс множество музыкальных инструментов, ранее использовавшихся для исполнения классической музыки, военных маршей, бывших в диковинку для слуха японцев, добавив элемент «веселья» в японскую музыкальную сцену тех лет. Как результат, , музыкальные кафе, стали популярной площадкой для исполнения живой джазовой музыки.

Под давлением Имперской Армии, в течение Второй мировой войны, джаз перестал звучать. По окончании войны, солдаты из Соединённых Штатов оккупировавшие Японию, принесли множество музыкальных стилей, таких как буги-вуги, мамбо, блюз, и кантри. Стали популярными песни Касаги Сидзуко «Токио Буги-Вуги» (1948), Тиэми Эри «Tenessie Waltz» (1951), «Омацури Мамбо» Хибари Мисоры. Иностранные музыканты и группы, включая JATP и Луи Армстронга, посещали Японию с концертами. 1952 стал годом джазового бума в Японии. Но жанр требовал технического мастерства, и был сложен для исполнения. Поэтому большинство японских исполнителей-любителей занялись музыкой кантри, которая была легка для исполнения и восприятия.

Благодаря влиянию кантри в 1956 году в Японии началась рок-н-ролльная лихорадка. Кадзуя Косака и его Wagon Masters представили свою интерпретацию знаменитой «Heartbreak Hotel» Элвиса Пресли. Рок-н-ролльное движение достигло своего пика в 1959 году, ознаменовавшегося появлением большого количества японских рок-н-ролльных групп. Однако шествование рок-н-ролла в Соединённых Штатах было недолгим, что послужило падению его популярности и в Японии. Отдельные японские коллективы пытались объединить традиционную японскую поп-музыку с рок-н-роллом. Единственный музыкант, которому это удалось — был Кю Сакамото с песней  — «Давайте будем идти, смотря ввысь», известная во многих уголках мира как «Сукияки» («sukiyaki»). Остальные исполнители решили переводить тексты популярных американских песен на японский язык и исполнять их, благодаря чему родился так называемый «cover pop». Однако наступила эпоха телевидения, когда каждый имел возможность приобрести свой телевизор и смотреть музыкальные представления. Популярность cover pop угасла. Тем не менее, караоке, популярное в наши дни по всему миру, имеет прямое к нему отношение.

В период с ранних 70-х до середины 80-х произошёл переход от простых песен с гитарным аккомпанементом, к более сложным композициям. Сменило окраску и содержание текстов песен. Социальная направленность композиций ослабла, сфокусировавшись на любви и внутренних переживаниях. Такуро Ёсида и Ёсуй Иноуэ наиболее заметные представители новшеств.

В 80-е термином «сити поп» стали обозначать популярную поп музыку больших городов, имеющую выраженную городскую тематику. Большинство песен этого жанра было написано в Токио. Так как различия между сити-поп и «новой волны j-pop» очень незначительны, родился новый термин «васэй поп» (поп-музыка из Японии), который стал общим названием для обоих направлений. И только лишь в 90-е, термин J-pop стал общеупотребимым во всем мире.

В конце 1980-х внимание публики было приковано к одной из наиболее знаменитых японских рок-групп (j-rock) Chage and Aska — дуэт, состоящий из двух популярных японских певцов — Chage (Сюдзи Сибата) и Рё Асука (Сигэаки Миядзаки), впоследствии ставший самой популярной рок-группой в Азии. Их азиатское турне «Asian Tour II / Mission Impossible» стало одним из крупнейших в истории японской музыки. Билеты на все 61 концерт в Японии, Гонконге, Сингапуре и Тайване были раскуплены в один день. Однако с появлением японской танцевальной поп-музыки, исполняемой Намиэ Амуро и Тэцуя Коморо в середине 90-х популярность групп подобных Chage & Aska начала падать.

R&B стал популярен в Японии в конце 90-х. Хикару Утада дебютировала со своим первым синглом «Automatic/time will tell». Её первый альбом «First Love» разошёлся тиражом 7 500 000 копий, став самым продаваемым альбомом в Японии всех времён.
Также в стране были популярны Аюми Хамасаки, Маи Кураки и Ами Судзуки, а также женские поп-группы, такие как SPEED и Morning Musume, альбомы которых продавались не менее высокими тиражами.

В наши дни огромное влияние на японскую музыку оказали ритмы R&B и Hip-Hop. J-Hip-Hop группы, такие как ORANGE RANGE и Кэцумэйси на вершине чартов Oricon. Не забыты и старые Mr. Children, B'z и Southern All Stars.

В настоящее время подлинный бум переживают идол-группы — гёрл- и бой-бэнды, рассчитанные в первую очередь на аудиторию противоположного пола. Первые 10 мест в списке самых продаваемых синглов в Японии за 2010 год поделили идол-гёрл-группа AKB48, продюсируемая Ясуси Акимото, занявшая и 1-е и 2-е места, и бой-бэнд Arashi идол-агентства Johnny & Associates.

Влияние на поп-культуру 
J-pop — неотъемлемая часть японской поп-культуры. Он проник повсюду: в бизнес, торговлю, кино, телевидение и радиопостановки, видеоигры и аниме. Многие телевизионные программы используют J-pop в титрах. Ритм J-pop зачастую очень быстр, что делает его сложным для понимания некоторых людей. В аниме, телевизионных передачах и дорамах, начальная и завершающая музыкальная тема меняется четыре раза в год. Большинство программ имеют до восьми открывающих и завершающих тем за сезон.

Огромное количество выпускаемых песен делает лицо J-pop постоянно изменяемым. Множество артистов успевают выпустить только один альбом и несколько синглов, после чего исчезают в неизвестности. Тем, кому удается удержаться на протяжении десятков лет, признаны выдающимися. Группы, такие как Dreams Come True, Chage & Aska, B'z, Southern All Stars, the pillows, и Tube бывшие популярны более 15 лет вошли в историю как имевшие феноменальный успех.

В последние пять лет наблюдается новый и несколько странный феномен, зародившийся в Западной Японии. В городах Фукоку и Оита был замечен всплеск популярности групп, состоящих как из японцев, так и зарубежных музыкантов. Эта популярность привлекла внимание крупных музыкальных корпораций, включая Sony Japan. Стали известными группы Bump of Chicken, Fever, Dr. Funkinstein, Cut Flowers, The Routes, F8, и The James Heneghan Acoustic Roadshow. Многие из них выступили на проходящем ежегодно Concert of the Rock, в городе Накацу, префектура Оита. Это двухдневное рок-представление, проходящее в рамках Mt. Hachimen, одного из крупнейших рок-фестивалей мира.

См. также 
 J-Rock
 K-pop
 Энка
 Японский идол
 Японская музыка
 Додзин-музыка
 Каёкёку

Примечания 

Музыка Японии
Японская музыка
Жанры поп-музыки
Музыкальные жанры Японии
Джей-поп